На Кубке Кремля 2009 года в мужском парном разряде принимали участие 16 пар. 4 пары были сеяными, ещё 2 получили wildcard от организаторов.

Чемпионы 2008 года Сергей Стаховский (Украина) и Потито Стараче (Италия) не защищали свой прошлогодний титул, хотя оба участвовали в турнире в одиночном разряде.

В турнире приняли участие 4 бывших победителя — Игорь Андреев (2004), Михаил Южный (2005), Фабрис Санторо (2006), Марат Сафин (2007). Южный и Санторо в этот раз играли вместе, но уступили в первом же круге первой сеяной паре.

Пабло Куэвас и Марсель Гранольерс выиграли в финале у Франтишека Чермака и Михала Мертиняка со счётом 4-6 7-5 [10-8].

Посев 

  Франтишек Чермак /  Михал Мертиняк (Финал)
  Эрик Буторак /  Раджив Рам (Полуфинал)

<li>  'Пабло Куэвас /  Марсель Гранольерс (Титул)
<li>  Росс Хатчинс /  Хория Текэу (Первый круг)

Сетка турнира

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2009